

Прізвище 
 Джон Ренні — британський інженер.
 Рода Ренні — південноафриканська плавчиня.

Ім'я 
 Ренні Гарлін
 Чарльз Ренні Макінтош